Woodbine (Geórgia)
Woodbine (Iowa)
Woodbine (Kansas)
Woodbine (Nova Jérsei)
Estação Woodbine

Desambiguações de topônimos